Трап — термін, що має такі значення:

 Трап — сходи (або, рідше, пандус) в техніці, зокрема, на морському, річковому та повітряному транспорті, в тому числі:
 Трап — сходи на судні (кораблі);
 Трап — пристрій для підйому та проходу (посадки) пасажирів на борт повітряного судна, а також висадки з нього, як штатної (на аеродромі або в польових умовах), так і аварійної:
 Самохідний пасажирський трап — для посадки/висадки просто неба;
 Телескопічний трап — для посадки/висадки без виходу за межі приміщення;
 Бортовий надувний трап — для аварійної висадки;
 Трап — дерев'яні містки для проходу через заболочену або обводнену місцевість (наприклад, у тундрі), гатка.
 Трап — санітарно-технічне обладнання
 Трап (Trap) — стиль музики, з'явився зовсім недавно, змішаний дабстеп та реггі
 Трап — дисципліна у стрілецькому спорті
 Трап (сепаратор) — у нафтовій промисловості герметичний сталевий вертикальний циліндричний резервуар
 Трапи — серії основних магматичних порід, що супроводжуються великим числом інтрузивних пластових жил — силлів:
 Сибірські трапи — одна з найбільших трапових провінцій, розташована на Східно-Сибірській платформі
 Деканські трапи — велика трапова провінція, розташована на Індостані. Складає Деканське плато

Див. також 
 Трапп (значення)